

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Malenie – część miasta Czerwionka-Leszczyny
 Malenie – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Żarnów 
 Malenie – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice
 Malenie – część wsi Stary Gózd w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stara Błotnica
 Malenie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bulkowo
 Malenie – przysiółek wsi Jedlanka Stara w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Iłża
 Malenie – przysiółek wsi Krzyżanowice w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Iłża